смт Родакове в Україні — Слов'яносербського району, Луганської області.
 станція Родакове — вантажно-пасажирська вузлова залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці, раніше Північно-Донецької залізниці.